Вторая лига Румынии по футболу 2016/2017 — 77-й сезон второго по значимости футбольного первенства Румынии. Он начался 6 августа 2016 года и закончился 3 июня 2017 года. В турнире приняли участие 20 команд.

Регламент 
В Лиге II выступают 20 команд. Первые 2 команды выходят в Лигу I. Команда, занявшая 3-е место играет стыковые матчи с 12-й командой из Лиги I. 5 последних команд выбывают в региональную Лигу III.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
После предыдущего сезона Лига II претерпела следующие изменения:

{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Исключенные команды 

После окончания прошлого сезона Лиги I Петролул был расформирован.

21 июля 2016 года победитель серии II Рапид Бухарест был исключен из Лиги I после расформирования команды. Их место занял вылетевший Поли Тимишоара.

Фарул Констанца покинул Лигу II из-за финансовых трудностей.

Бакэу покинул Лигу II из-за финансовых трудностей.

Байя Маре снялась с чемпионата из-за финансовых трудностей.

Команды спасенные от вылета 
Фореста Сучава, Униря Тэрлунджени и Металул Решица были спасены от вылета из-за отсутствия команд.

Турнирная таблица 

Примечания
  1: Рымнику Вылча выбыл из чемпионата во время зимнего перерыва, во второй части чемпионата ему были засчитаны технические поражения 0:3
  2: Униря Тэрлунджени выбыл из чемпионата во время зимнего перерыва, во второй части чемпионата ему были засчитаны технические поражения 0:3 и было снято 10 очков
  3: Берчени был исключен из чемпионата в первой части сезона, все их результаты были отменены
  4: Панкота был исключен из чемпионата за невыплаченные долги, все их результаты были отменены

Стыковые матчи 
«УТА Арад», занявший 3 место играл стыковые матчи за право играть в следующем сезоне в Лиге I с командой «Поли Тимишоара», занявшей 12 место в Лиге I.

|}

Таким образом по сумме двух матчей выиграл клуб «Поли Тимишоара» и будет играть в Лиге I в следующем сезоне.

Ссылки 
 Лига 2 2016/17
 Профиль Лиги 2 на MyScore.ru

2016/2017
Румыния